Westend kan syfta på:

 Westend, Berlin – en stadsdel i Berlin
 Westend, Esbo – en stadsdel i Esbo
 Frankfurt-Westend – en stadsdel i Frankfurt am Main, se Westend, Frankfurt am Main
 Wiesbaden-Westend – en stadsdel i Wiesbaden
 Westend, Jakobstad – en del av Jakobstad

Se även
West End (olika betydelser)
Neu-Westend, tunnelbanestation i Berlin
Westende, en ort i Belgien